Межницкое:

 Межницкое  — озеро в муниципальном образовании «Полистовское» Бежаницкого района Псковской области.
 Межницкое — озеро в Лядской волости Плюсского района Псковской области.